Wass (geslacht), oud Hongaars adelsgeslacht
Wass (achternaam)
Wass (North Yorkshire), dorp in het Verenigd Koninkrijk